Wahlkreis 71 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 71
 Landtagswahlkreis 71